Eames ist der Familienname folgender Personen:

 Aled Eames (1921–1996), walisischer Historiker
 Benjamin T. Eames (1818–1901), US-amerikanischer Politiker
 Billy Eames (* 1957), englischer Fußballspieler 
 Charles Eames (1907–1978) und Ray Eames, (1912–1988) US-amerikanisches Designer-Paar
 Edwin Hubert Eames (1865–1948), US-amerikanischer Botaniker
 Edward Ashley Eames (1872–?), nordamerikanischer Orchideenkenner
 Emma Eames (1865–1952), US-amerikanische Opernsängerin und Gesangspädagogin
 Fidelma Healy Eames, irische Politikerin
 Geoffrey Eames (* 1945), australischer Richter
 Jonathan Charles Eames (* 1958), britischer Ornithologe und Naturschützer
 Nicholas Eames, kanadischer Schriftsteller
 Robin Eames (* 1937), britischer Geistlicher, Primas der Church of Ireland
 Terry Eames (* 1957), englischer Fußballspieler 
 William Eames (1863–1956), irischer Fußballspieler und australischer Militär